Ножа́н-сюр-Сен () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Ножан-сюр-Сен. INSEE код кантона — 1007. Кантон полностью находится в округе Ножан-сюр-Сен. В 2015 году размер кантона был увеличен с 16 коммун до 23.

История 
Кантон Ножан-сюр-Сен был создан в 1801 году. До реформы 2015 года в кантон входило 16 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. 22 марта 2015 года к кантону Ножан-сюр-Сен присоединили 7 коммун кантона Вильнокс-ла-Гранд.

Коммуны кантона 

Состав кантона до реформы 2014 года:

Население 
В таблице приведена динамика численности населения по 2012 год. В 2015 году территория кантона увеличилась на 7 коммун, а население соответственно возросло до 16 705 человек (население во время переписи 2012 года на территории, определённой в 2015 году).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Ножан-сюр-Сене баллотировались 3 пары кандидатов (явка составила 49,54 %). Во втором туре 29 марта, Жерар Анселен и Бернадет Гарнье были избраны с поддержкой 55,55 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 50,07 %.

Примечания 

Кантоны департамента Об